Pat Pattison ist der Name folgender Personen:

* Pat Pattison (Musiker) (um 1900–??), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pat Pattison (Philosoph), US-amerikanischer Philosoph, Literaturkritiker und Hochschullehrer